Municipio de Eureka puede referirse a:

 Municipio de Eureka (Iowa)
 Municipio de Eureka (Míchigan)
 Municipio de Eureka (Minnesota)